Княз Кирил може да се отнася за:

 Кирил Преславски (1895-1945), брат на цар Борис III
 Кирил Сакскобургготски (р. 1964), син на Симеон II
 Княз Кирил (отбор), български футболен отбор